Алекса́ндра Васи́льевна Новосёлова (10 (23) марта 1900, деревня Верезино, ныне Леушинского сельского поселения Кашинского района Тверской области — 27 сентября 1986, Москва) — советский химик-неорганик, действительный член Академии наук СССР (1970), лауреат Сталинской (1948) и Государственной (1981) премий СССР, Герой Социалистического Труда (1980).

Биография 
Окончила гимназию в городе Рыбинске, после чего работала воспитателем в детском доме. Позже она писала в своих воспоминаниях:
« … Ещё со школьной скамьи, а я училась в женской гимназии г. Рыбинска, меня заинтересовали естественные науки. Мечтала продолжить своё образование. Однако после окончания гимназии работала воспитателем в детском доме, где основную массу составляли беспризорники, многие из них с психическими отклонениями. Именно там я решила стать психиатром. В 1919 году переехала в Москву. Поступила работать в детский дом и учиться на медицинский факультет Московского университета. В общем-то дети меня любили, и я их любила. Но во время учёбы, вновь столкнувшись с естественными науками, убедилась, что больше пользы принесу на другом поприще, и в 1920 году перевелась на естественное отделение физико-математического факультета МГУ, где я познакомилась с прекрасными людьми… Именно в МГУ передо мной открылась дверь в науку». 

Основным интересом её стала химия, и она совмещала учёбу с работой в химической лаборатории университета.

В 1925 году, окончив физико-математический факультет МГУ, она по представлению почётного академика И. А. Каблукова поступила в аспирантуру кафедры общей и физической химии.

В годы войны Александра Васильевна оказалась в эвакуации с дочерьми в деревне Крым Татарской АССР. Там она устроилась работать учительницей в местную школу. Затем оказалась в Томске, где работал её муж, профессор института экспериментальной медицины Михаил Иванович Ушаков.

Осенью 1943 года муж её умер, и она вернулась в Москву, на кафедру неорганической химии химического факультета МГУ.

Скончалась 27 сентября 1986 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

Научная деятельность 
В 1944 году (по другим данным в 1943) защитила докторскую диссертацию, а в 1946 году получила звание профессора.

В начале 30-х годов в стране стала развиваться промышленность редких металлов.

Новосёлова занималась разработкой методов синтеза, исследованием фазовых диаграмм, физико-химических свойств и строения различных соединений редких элементов, в особенности соединений бериллия.

С начала строительства нового комплекса зданий МГУ в 1949 году Александра Васильевна Новосёлова была деканом химического факультета (и оставалась на этой должности до 1955 года), она непосредственно занималась планированием и оснащением нового здания факультета, а затем организовывала переезд в него.

С 1953 года до конца жизни она руководила собственной лабораторией солевых равновесий.

Решила проблему синтеза тугоплавких соединений бериллия методом химических газотранспортных реакций и впервые в СССР получила (совместно с Б. П. Соболевым) монокристаллы силикатов бериллия, цинка, алюминия, марганца.

Новосёлова заложила основы школы физико-химических исследований полупроводников. Благодаря её усилиям в МГУ в 1958 году (по другим данным, в 1962 году) была создана проблемная лаборатория химии полупроводников — одна из первых в СССР. Результаты работы этой лаборатории были отмечены Государственной премией в 1981 году.

Под её руководством выполнено более 200 дипломных работ, 70 кандидатских диссертаций, среди её учеников — 10 докторов химических наук.

Награды 
 Сталинская премия (1948) за цикл исследований в области химии бериллия.
 Герой Социалистического Труда (21.03.1980)
 Три ордена Ленина (1951, 1970, 1980)
 Орден Октябрьской революции (1975)
 Государственная премия СССР (1981) за исследования химии полупроводников.
 Премия имени М. В. Ломоносова Московского университета (1970).
 Медали.

Основные труды 
Всего ею опубликовано 740 статей, 4 монографии, 1 учебник.
 Фтористый бериллий и фторобериллаты, «Успехи химии», 1959, т. 28, в. 1;
 Новосёлова А. В., Баранцева Л. Р. Аналитическая химия бериллия 4Be, / АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского. — М.: Наука, 1966. — 223 с.: черт.
 Новосёлова А. В. Редкие металлы и их применение. — М.: Знание, 1966. — 32 с.
 Synthese von Silikaten durch chemische Transportreaktionen, «Kristall und Technik», 1967, Bd 2, Н. 4, S. 511;
 Physico-chemical study of the germanium, tin, lead chalcogenides, «Progress in Solid State Chemistry», 1972, v. 7, р. 85 (совм. с др.).
 Новосёлова А. В., Пашинкин А. С. Деление пара летучих халькогенидов металлов / АН СССР, Ин-т общ. и неорг. химии им. Н. С. Курнакова. — М.: Наука, 1978. — 110 с.: граф.
 Новосёлова А. В. Методы исследования гетерогенных равновесий: Учеб. пособие для хим. спец. ун-тов. — М.: Высш. шк., 1980. — 166 с.: ил.
 Зломанов В. П., Новосёлова А. В. P-T-x-диаграммы состояния систем металл-халькоген / АН СССР, Ин-т общ. и неорг. химии им. Н. С. Курнакова; Отв. ред. В. Б. Лазарев. — М.: Наука, 1987. — 207 с.: ил.
 Новосёлова А. В. Фазовые диаграммы, их построение и методы исследования. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 150 с.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Тверской области

Источники 

 
 Биография и некролог на сайте школы № 3 города Рыбинска
 Тверские памятные даты по:
 Александра Васильевна Новосёлова: [Некролог] // Вестник АН СССР. — 1986. — № 12. — С. 92-93: портр.
 Александра Васильевна Новосёлова // Известия. — 1986. — 3 окт.
 Турова Н. Я. Памяти академика А. В. Новосёловой // Вестник Московского университета. Сер. 2: Химия. — 1987. — Т. 28, № 2. — С. 202—203: портр.
 
 Зломанов В. П. «К высоте стремлюсь постоянно…». К 100-летию со дня рождения академика А. В. Новосёловой  // Вестник РАН. 2000. Т. 70. № 3. С. 237—242

Примечания 

Женщины-химики России
Женщины-химики СССР
Персоналии:Рыбинск
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Деканы химического факультета МГУ
Похороненные на Ваганьковском кладбище